Amt Lichtenau ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Amt Lichtenau (Hessen) der Landgrafschaft Hessen-Kassel bzw. des Kurfürstentums Hessen
 Amt Lichtenau (Ortenau) in der Ortenau
 Amt Lichtenau (Westfalen) im Fürstbistum Paderborn, später im Kreis Büren